Afdhal ou Afdal est la translittération du mot arabe ʾafḍāl,  signifiant meilleur.

Afdhal entre dans le nom des souverains musulmans suivants :

 Al-Afdhal Shahanshah (1094-1121), tout puissant vizir du calife fatimide d'Égypte al-Musta'li ;
 Al-Afdhal Kutayfat (1130-?), fils d'Al-'Afdhal Shâhânshâh, qui a tenté de renverser le calife fatimide `Abd al-Majîd Al-Hâfiz peu après son accession au trône ;
 Al-Afdhal Nur ad-Din Ali, dit Al-Afdhal Nur ad-Din Ali (1186-1196), sultan ayyoubide de Damas, fils aîné de An-Nâsir Salah ad-Dîn Yûsuf (Saladin) ;
 Al-Afdal al-Abbas (1363-1377), émir rassoulide ;
 Afdhal ad-Dawleh Asaf Jâh V (1857-1869), huitième souverain de la dynastie des Nizâm de l'Hyderâbâd.